Earl Reibel – kanadyjski hokeista
 Karabin maszynowy Châtellerault Mle 31 – znany także jako Reibel